L'édition masculine 2017 du tournoi de tennis de Cincinnati se déroule du 13 au  sur dur en extérieur. Il s'agit du  de la saison. Le tournoi fait partie de l'US Open Series. Grigor Dimitrov remporte l'épreuve en simple, Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut celle en double.

Faits marquants

Contexte 
Le septième Masters 1000 est marqué par de nombreux forfaits parmi les meilleurs joueurs, notamment ceux du numéro 1 mondial Andy Murray, du numéro 3 Roger Federer, de Novak Djokovic et de Stanislas Wawrinka. Cela assure à Rafael Nadal de redevenir numéro 1 mondial à l'issue du tournoi, place qu'il a quittée en . Il n'est cependant pas favori et doit se confronter à plusieurs outsiders comme Grigor Dimitrov, et certains joueurs de la nouvelle génération emmenée par Alexander Zverev, invaincu depuis le début de la saison américaine estivale avec 2 titres acquis à Washington et Montréal.

En double, Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut, leaders de la discipline en début de saison, ont perdu du terrain à la suite de leurs défaites prématurées à Roland-Garros et Wimbledon, dont ils étaient les tenants du titre. Mais leur triomphe la semaine précédente au Canada les a remis sur le chemin de la victoire, glanant leur  Masters 1000 de l'année. Les deux autres équipes qui se sont révélées cette saison et qui semblent en position pour s'imposer sont Łukasz Kubot et Marcelo Melo, vainqueurs des Masters 1000 de Miami et de Madrid et invaincus sur gazon avec trois titres dont celui de Wimbledon, et Henri Kontinen et John Peers, 1 de la discipline, sacrés à l'Open d'Australie.

Forfaits 
Alors que quatre joueurs du top 10 étaient déjà absents à Montréal la semaine précédente, trois nouveaux déclarent forfait pour le tournoi de Cincinnati. Ainsi, le Britannique Andy Murray, blessé à la hanche, est assuré de perdre sa place de numéro un à l'issue du tournoi. Le Suisse Roger Federer (3), qui pouvait lui prendre cette place, ressent des douleurs au dos. Son compatriote Stanislas Wawrinka (4), touché au genou, et le Serbe Novak Djokovic (5), blessé au coude, ont, quant à eux, mis un terme à leur saison pour se soigner. Le Japonais Kei Nishikori (9) met également fin à sa saison de façon prématurée à cause de problèmes récurrents au poignet droit. Enfin, le Croate Marin Čilić (6) ne s'estime pas suffisamment prêt pour défendre son titre, après une blessure aux adducteurs, et le Canadien Milos Raonic (10) est ennuyé par une blessure au poignet gauche. Ces absences permettent respectivement à Daniil Medvedev, Thomas Fabbiano, Benoît Paire, Borna Ćorić, Chung Hyeon, Janko Tipsarević et Christian Harrison d'intégrer directement le tableau principal du tournoi.

On note également les forfaits des Français Gaël Monfils, Lucas Pouille et Gilles Simon et de l'Uruguayen Pablo Cuevas, respectivement remplacés par Ramkumar Ramanathan, Nikoloz Basilashvili, Jiří Veselý et Kyle Edmund.

Pendant le tournoi 
Visiblement diminué par un virus et se disant  tout au long du match, Benoît Paire () s'incline au  contre Mitchell Krueger,  et issu des qualifications. Jo-Wilfried Tsonga () essuie, quant à lui, une troisième défaite consécutive face à Ivo Karlović (). Le Français n'a toujours pas gagné un match depuis Wimbledon.

Alexander Zverev () est également éliminé dès son entrée en lice face au jeune Américain Frances Tiafoe (). L'Allemand, visiblement épuisé après ses titres consécutifs à Washington puis Montréal, voit ainsi s'arrêter sa série de 10 victoires d'affilée.

Comme à Montréal la semaine précédente, Rafael Nadal est éliminé en 1/4 de finale. Cette fois-ci, c'est l'Australien Nick Kyrgios qui parvient à prendre le dessus sur l'Espagnol, qui avait déjà joué dans la même journée son huitième de finale, en raison des intempéries de la veille.

Pour la première fois depuis le tournoi de Paris-Bercy 2012, aucun membre du Big Four n'est présent dans le dernier carré d'un Masters 1000. Ce cas de figure n'est arrivé que trois fois lors des dix dernières années.

Lauréats 
Grigor Dimitrov remporte le  de sa carrière, le  dans la catégorie Masters 1000, en écartant en finale Nick Kyrgios. Il s'agit de son  de la saison.

En double, Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut décrochent leur  ensemble en s'imposant en finale face à Jamie Murray et Bruno Soares. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline. Les deux Français signent ainsi le  consécutif en Masters 1000, après ceux de Rome et de Montréal.

Primes et points 

NB : Si une tête de série est éliminée dès son entrée en lice, elle remporte les points d'une défaite au , même si elle en a été exemptée.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Cincinnati (WTA 2017)
 Tournoi de tennis de Cincinnati
 Saison 2017 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2017
Tennis aux États-Unis en 2017
Cincinnati
Tennis en août 2017
Sport aux États-Unis en août 2017
Sport dans l'Ohio en 2017